Coincy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Coincy (Aisne)
 Coincy (Moselle)

Coincy ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste de Coincy (1837–1903), französischer Botaniker